Keulsepoort in Brussel, de oorspronkelijke naam van de Schaarbeeksepoort
 Keulsepoort (Brussel), de 19e-eeuwse octrooipoort aan het Rogierplein
 Keulsepoort (Venlo)